A szindhi vagy szindi nyelv (سنڌي, सिन्धी, ਸਿੰਧੀ) egy indoárja nyelv a történelmi Szindh régióban, ahol a szindhi emberek beszélik. Hivatalos nyelv Pakisztán Szindh tartományában továbbá beszélik a szomszédos tartományokban is.  Indiában is egyike a hivatalos nyelveknek; itt elsősorban Rádzsasztán, Pandzsáb és Gudzsarát államokban beszélik. Jelentős szindhi bevándorló közösség található még külföldön (több mint 2,5 millió fő): Hongkongban, Ománban, Indonéziában, Szingapúrban, az Arab Emírségekben, a Fülöp-szigeteken, Srí Lankán, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

Arab írás 
A muszlim pakisztáni szindhi közösség az arab írásrendszert használja. Ez összesen 64 betűt alkalmaz.

Dévanágari írás 
Indiában a dévanágari írásrendszer egyike a szindhi nyelv írására.

Fordítás

Jegyzetek 

Természetes nyelvek
Indoárja nyelvek
Pakisztán nyelvei
India nyelvei